Faktorielle steht für:

 Fakultät (Mathematik), eine Funktion in der Mathematik, die einer natürlichen Zahl das Produkt aller natürlichen Zahlen kleiner und gleich dieser Zahl zuordnet
 Fallende und steigende Faktorielle, in der Kombinatorik im Zusammenhang mit einer allgemeinen Definition des Binomialkoeffizienten auftretend

Siehe auch:

 Faktoriell (Begriffsklärung)